

Patronyme 

Le nom de famille Jenks est ou a été porté par les personnalités suivantes :
 Albert Jenks (1869-1953), anthropologue américain ;
 Bobby Jenks (1981-), joueur américain de baseball ;
 Frank Jenks (1902-1962), acteur américain ;
 George Elwood Jenks (1881-1946), scénariste américain ;
 Si Jenks (1876-1970), acteur américain ;
 Wilfred Jenks (1909-1973), directeur de l'Organisation internationale du travail.

Toponyme 

 Jenks (Oklahoma) est une ville de l'état d'Oklahoma aux États-Unis.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais